Hul (Slowakije), plaats in Slowakije
Hul (muts), hoofddeksel uit de Nederlandse klederdracht
Hul (bijbel), figuur uit het Oude Testament